Сан Исидро Дос има више значења:

 Сан Исидро Дос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Исидро Дос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Исидро Дос, Ранчо АА (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Исидро Дос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Исидро Дос (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро Дос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Исидро Дос (Иксил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Исидро Дос (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику